В списке указаны все папоротниковидные и плауновидные растения, включённые в Красную книгу Челябинской области издания 2005 года. Колонка КЧ указывает статус вида в Красной книге Челябинской области. Все виды в Красной книге Челябинской области поделены на 6 категорий.

Всего в данный список входит 8 видов папоротниковидных и один вид плауновидных.

Согласно постановлению Правительства Челябинской области от 19 декабря 2002 г. № 96, Красная книга должна переиздаваться с актуализированными данными не реже, чем каждые 10 лет.

Список таксонов 
Категории в списке имеют следующие обозначения:

В нижеприведённом списке порядок расположения таксонов соответствует таковому в Красной книге Челябинской области.

Папоротниковидные

Плауновидные

Примечания

Ссылки 
Список папоротниковидных и плауновидных в Красной книге Челябинской области

Челябинск
Списки видов, занесённых в Красную книгу Челябинской области